Balinais peut désigner :
 les Balinais, un peuple d'Indonésie ;
 le balinais, une langue d'Indonésie ;
 le balinais (écriture), l’écriture du balinais (langue) ;
 le balinais, une race de chat.
 balinais, une forme de massage

Voir aussi